Гленн () — английская фамилия, имя и название ряда географических объектов:

География 
 Гленн (Калифорния)
 Гленн — округ, расположенный в северной части штата Калифорния в Калифорнийской долине.
 Гленн (Джорджия)
 Гленн (Мичиган)

Фамилии 
 Гленн, Джон (1921—2016) — астронавт США, сенатор (Д) от штата Огайо.
 Гленн, Джонатан (род. 1987) — тринидадский футболист, нападающий.
 Гленн, Кимико (род. 1989) — американская актриса.
 Гленн, Пьер-Вильям (род. 1943) — французский кинооператор и режиссёр.
 Гленн, Скотт (род. 1939) — американский актёр.

Имена 
 Гленн Бек — американский консерватор, журналист, радио и телеведущий, политический комментатор, писатель, предприниматель.
 Гленн Данциг — американский певец, поэт, продюсер и предприниматель.
 Гленн Ховард (род. 1962) — канадский кёрлингист.

Кинематограф 
 Гленн Куагмаер — персонаж американского мультсериала «Гриффины».
 Гленн 3948 (Glenn the Flying Robot) — бельгийский фильм 2010 года.

См. также